Menarini est un patronyme d'origine italienne et peut désigner
Un laboratoire pharmaceutique italien, Menarini.
Une entreprise de construction automobile, Menarini Bus.